Oldenkotte (buurtschap) (Duits: Oldenkott), een buurtschap precies op de Nederlands-Duitse grens in de Nederlandse gemeente Berkelland en de Duitse gemeente Vreden,
FPC Oldenkotte, een tbs-kliniek.
de tabaksfabrikant Oldenkott